— труд по вьетнамской истории, в создании которого участвовал  в XIV веке. Ли Те Сюен упоминал во вступлении, что не является автором данного сочинения, сообщив, что «подновил» его в 1329 году. Книга не была, в отличие от многих других вьетнамских историографий, спонсирована государством, хотя Ли Те Сюен был придворным чиновником.

«Собрание» — одна из важнейших книг эпохи, так как она была написана до завоевания Вьетнама 1407 года. С 1408 года китайцы проводили политику жёсткой ассимиляции, уничтожая все местные артефакты, включая памятники архитектуры и книги; вьетам даже было запрещено носить какую-либо одежду, кроме китайской. На этом фоне «Собрание», составленное из легенд о ду́хах, героях и героинях прошлого, являлось патриотической литературой. Среди прочих в этом произведении описаны сёстры Чынг, сражавшиеся против Китая. Три истории, в то же время, посвящены китайским духам, что означает наличие относительно прокитайских настроений в государстве. Среди них — чиновник , судья  () и богиня земли , якобы помогшая вьетам завоевать Тямпу.

Ли Те Сюен цитирует несколько исторических трудов: два китайских описания страны,  ,  , «Повесть о высшем воздаянии» и другие книги. С самого создания и до конца XX века «Собрание» не печаталось и представляло собой множество вариантов рукописных копий с комментариями и дополнениями, самые поздние из которых датируют 1919 годом.

«Собрание» состоит из 27 сказок и легенд, разделённых на три доли: в первых двух рассказывалось о духах реальных людей, а в третьей — о духах, живущих в предметах. Первые шесть рассказов, посвящённых монархам, озаглавлены как , следующие одиннадцать повествуют о духах знати и военных, это , последние десять рассказывают о силах природы и духах и названы . Почти все рассказы состоят из краткой биографии типа «чжуань» (, , отсутствует в третьей части) и детализированный рассказ о том, как данный дух проявил себя, обычно помощью вьетнамскому правителю. Кончаются все биографии перечислением присвоенных духу титулов в 1285 (после отражения первого монгольского нашествия), 1288 (после отражения второго) и 1313 (после победы над Тямпой).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Труды по истории Вьетнама